Radziwon – imię używane na Białorusi
 Stanisław Radziwon (1907–1973) – polski wojskowy
 Tomasz Radziwon (ur. 1980) –  polski piłkarz
 Marek Radziwon (ur. 1970) – polski krytyk teatralny i literacki, menedżer kultury, historyk